Torre Chianca – torre e località di Lecce
Torre Chianca – torre di Porto Cesareo